Pehr Sebastian Tham, född 7 februari 1793 i Stockholm, död 19 januari 1875 på Kålbogården i Ledsjö socken, Skaraborgs län, var en svensk militär och godsägare.

Biografi
Tham avlade juridisk examen 1810. Han blev fänrik vid Bohusläns regemente 1811 och löjtnant där 1812. År 1819 befordrades han till kapten och sedan brigadadjutant. Tham blev kapten i generalstaben 1820 och major i armén 1833. År 1836 fick han avsked med tillstånd att kvarstå som major i armén och fick helt avsked ur krigstjänsten 1845. Tham utsågs till riddare av Svärdsorden 1830 och fick Karl XIV Johans medalj 1854. Mellan 1822 och 1864 var han ägare av Dagsnäs slott. 

Han var son till majoren Casper Tham och dennes hustru friherrinnan Elisabeth Albertina Margaretha von Knorring, vars mor tillhörde ätten Nordencrantz. Tham var sonson till kornetten Isaac Tham.

Tham gifte sig för första gången 1822 med sin kusin, friherrinnan Henrika Lovisa Augusta von Knorring (1803–1845), dotter till överstelöjtnanten friherre Anton von Knorring (Thams morbroder) på Börstorps slott och dennes hustru grevinnan Augusta Spens. 1846 gifte han sig för andra gången i Alingsås med friherrinnan Anna Margareta Alströmer, (1806–1897), sondotter till industrimannen Patrick Alströmer.

Thams syster Henrika Lovisa Ulrica Tham var gift med justitiestatsministern friherre Lars Herman Gyllenhaal.

Pehr Sebastian Tham var farfar till Alexander och Harry Tham samt farfars far till Vilhelm Tham.

Anfäder

Källor 
 Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36

Män
Födda 1793
Avlidna 1875
Svenska militärer under 1800-talet
Svenska godsägare under 1800-talet
Bureätten
Militärer från Stockholm
Pehr Sebastian
Svensk obetitlad adel